А́льфред Моли́на (; род. 24 мая 1953) — британо-американский актёр. Номинант на премии «Золотой глобус», BAFTA, «Эмми» и «Грэмми».

Ранние годы 
Родился 24 мая 1953 года в Лондоне. Родители были иммигрантами: отец — из Испании, мать — из Италии. Молина окончил Гилдхоллскую школу музыки и театра.

Карьера 
Альфред Молина дебютировал как актёр в ситкоме The Losers в 1978 году. В кино впервые появился в 1981 году — это роль второго плана в первом фильме об Индиане Джонсе, «В поисках утраченного ковчега». Первая серьёзная роль относится к 1985 году, когда Молина появился в фильме «Письмо к Брежневу». До начала 1990-х годов Молина много работал в телесериалах, но затем оставил телевидение ради кино и театра. В середине десятилетия переехал в США.

В 1990-е годы Молина сыграл в таких фильмах, как «Особь», «Мертвец» (оба — 1995), «Анна Каренина» (1997), Магнолия (1999). В 2000 году Молина сыграл главного антагониста в трагикомедии «Шоколад».
Широкая известность пришла к Молине после роли мексиканского художника Диего Риверы в биографическом фильме «Фрида» (2002) о художнице Фриде Кало. Роль принесла Молине номинации на премию BAFTA и премию Гильдии киноактёров США. После этого принял участие в двух блокбастерах: сыграл злодея Доктора Осьминога в комиксе «Человек-паук 2» (2004), а также появился в экранизации романа Дэна Брауна «Код да Винчи» (2006).

До переезда в США Молина играл в Королевском национальном театре. В 1998 году дебютировал на Бродвее в постановке «Арт».

В 2021 году Молина вернулся к роли Отто Октавиуса в фильме «Человек-паук: нет пути домой».

Личная жизнь 
У Молины есть дочь Рэйчел (род. 1980) от прошлых отношений. В 1986 году он женился на актрисе и писательнице , которая была на 16 лет старше мужа. В пожилом возрасте Гаскойн страдала болезнью Альцгеймера и уже в 2016 году находилась в продвинутой стадии заболевания, 29 апреля 2020 года Джилл Гаскойн скончалась.

В ноябре 2019 года режиссёр Дженнифер Ли подтвердила, что состоит в отношениях с Молиной. Пара сыграла свадьбу в августе 2021 года.

Молина имеет двойное гражданство Великобритании и США.

Избранная фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Выпускники Гилдхоллской школы музыки и театра
Члены Национального молодёжного театра
Члены Королевской шекспировской компании
СПИД-активисты
Иммигрировавшие в США из Великобритании
Лауреаты премии «Театральный мир»
Лауреаты премии «Драма Деск»
Киноактёры США
Киноактёры Великобритании
Лауреаты премии Лиги драмы